Rodolfo III (h. 1378 - 11 de junio de 1419), un miembro de la Casa de Ascania, fue duque de Sajonia-Wittenberg y elector de Sajonia desde 1388 hasta su muerte.

Biografía
Probablemente nació en la residencia de Wittenberg, el hijo mayor del duque Venceslao I de Sajonia-Wittenberg y su esposa Cecilia, hija de Francisco I de Carrara, señor de Padua.

Rodolfo III asumió el gobierno después de la muerte repentina de su padre el 15 de mayo de 1388. Rodolfo estuvo implicado en una disputa que duró mucho tiempo con el arzobispado de Magdeburgo. Donó numerosos regalos a la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg.

Como su padre, Rodolfo era un defensor leal de la Casa de Luxemburgo imperial. En 1419, el emperador Segismundo lo envió a Bohemia para aplastar el alzamiento husita que había empezado con la Defenestración de Praga. Murió de camino allí, probablemente después de ser envenenado.

Rodolfo fue enterrado en el monasterio franciscano de Wittenberg. Su ataúd fue trasladado a la cripta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en el siglo XIX, y a la tumba familiar durante la Segunda guerra mundial. Había sobrevivido a sus descendientes masculinos, y lo sucedió su hermano menor, Alberto III.

Matrimonio y descendencia 
Alrededor de 1387/89 Rodolfo se casó con Ana de Meissen (m. 4 de julio de 1395), una hija del landgrave Baltasar de Turingia, de la Casa de Wettin, y en segundas nupcias en marzo de 1396 con Bárbara (m. 17 de mayo de 1435), hija del duque piasta Ruperto I de Legnica.

Tuvo cinco hijos:
 Escolástica (1393-1463), se casó con el duque Juan I de Żagań
 Rodolfo (m. 1406),
 Venceslao (m. 1407),
 Sigmundo (m. 1407),
 Bárbara (1405-1465), se casó con el margrave Juan de Brandeburgo-Kulmbach

Ancestros

Bibliografía 
 Otto von Heinemann (1889), "Rudolf III. (Herzog und Kurfürst von Sachsen)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , 29, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 555-556
 Lorenz Friedrich Beck (2005), "Rudolf III.", Neue Deutsche Biographie (NDB) , 22, Berlín: Duncker & Humblot, pp. 186–186

Enlaces externos 
 genealogie-mittelalter.de 

Electores de Sajonia (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia-Wittenberg (Casa de Ascania)
Nobles de Alemania del siglo XIV
Nobles de Alemania del siglo XV
Nacidos en Wittenberg